Ранчо Сан Кристобал има више значења:

 Ранчо Сан Кристобал (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Сан Кристобал (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Кристобал (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику